Diese  Liste der Nordamerikameister im Schwergewicht bietet eine Übersicht über alle Nordamerikameister im Schwergewicht in chronologischer Reihenfolge seit 1969:

Weblinks 
 NABF Heavyweight Champion auf BoxRec

Weltmeister, Schwergewicht
Sport (Nordamerika)